Matruchotia är ett släkte av svampar. Matruchotia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Matruchotia